Great Balls of Fire bezeichnet:
 Great Balls of Fire (Lied), ein Rock-’n’-Roll-Stück aus dem Jahr 1957
 Great Balls of Fire – Jerry Lee Lewis – Ein Leben für den Rock’n’Roll, einen Spielfilm aus dem Jahr 1989 
 Great Balls of Fire (Album), ein Musikalbum von Dolly Parton aus dem Jahr 1979